Sociedade Esportiva Atlântico foi um clube brasileiro de futebol da cidade de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. Foi fundado em 19 de junho de 1976, e suas cores eram vermelho, azul e branco. Disputou a primeira divisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol em 1979 e 1980.

Atlântico
Atlantico
Atlântico